WikkaWiki est un moteur de wiki très léger écrit en PHP, qui utilise MySQL pour sauvegarder ses pages.  WikkaWiki est un fork de WakkaWiki, auquel un grand nombre de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. Il a été conçu de façon à être rapide, extensible, et sûr.  Il est sous licence GPL.

Historique 
En 2003, le développement de WakkaWiki fut brusquement arrêté, alors qu'il existait une large communauté d'utilisateurs et de contributeurs qui s'activaient encore à poster des patches, extensions et nouvelles fonctionnalités.  Sorti en , WikkaWiki a vite pris de l'ampleur, en restant fidèle à l'héritage de Wakka, avec un moteur « léger » et un code « lisible et accessible ».

L'idée directrice derrière Wikka
La flexibilité de WikkaWiki  et sa capacité à s'adapter aux besoins des utilisateurs – y compris les développeurs non-professionnels – sont quelques-unes des fonctionnalités les plus appréciées de ce moteur. Comparé à des moteurs de wiki plus lourds, qui possèdent de nombreuses fonctions intégrées, le but de WikkaWiki est de maintenir un cœur aussi petit que possible tout en développant une architecture qui puisse s'accommoder aisément d'une extensibilité par le moyen de modules plugin. La dernière version (1.3.5) est sortie le 02

Fonctionnalités de Wikka
Parmi les fonctionnalités propres à ce moteur wiki, on peut citer :

 Support pour différents types d'éléments embarqués : 
 images; 
 Flash;
 tables de données;
 code HTML sécurisé;
 fils RSS; 
 i-frames;
 cartes et données FreeMind;

 Avancées (mais en option) contrôle d'accès, inscription des utilisateurs, gestion de mot de passe et sauvegarde des profils des utilisateurs, ainsi que des listes de contrôle d'accès pour contrôler l'accès des pages.

 Coloration syntaxique avancées avec GeSHi :
 support pour 68 langages de programmation/balisage;
 sortie aisément configurable;
 numérotation des lignes (en option);
 pointeurs de balisage renvoyant à la documentation officielle;
 Téléchargement à la volée de blocs de code de programmation contenus dans une page wiki.

 Il y a plusieurs fonctionnalités liées à chaque page, y compris un  contrôle des versions complet, des commentaires, catégories, recherche textuelle, clonage de page, gestion avancée des référents externes, une interface de téléchargement de fichiers (upload/download), et un éditeur de texte WYSIWYG.

Fonctionnalités de Wikka 
 Valide W3C  XHTML 1.0 transitionnel et balisage CSS.
 Une vue imprimable définie par fichier CSS.
 Outils avancés pour publier des révisions des pages, parmi lesquels: 
 Fils RSS pour les modifications récentes, avec auto-détection;
 Fonctionnalité de client WikiPing, ce qui permet aux modifications de pages d'être publies et suivies par un serveur distant WikiPing.
 La fonction SmartTitle (titre intelligent), qui récupère de façon dynamique les en-têtes de la page du corps du texte, ce qui évite aux utilisateurs de devoir utiliser des mots camel case pour créer des titres de page.
 Une installation et une mise à jour intuitive, avec une interface web, et un script permettant de migrer depuis Wakkawiki.
 Un grand nombre de plugins créés par des utilisateurs.

Développement 
Les prochaines versions sont censées contenir:
 Des modules de sécurité pour lutter contre le spam.
 Des outils d'administration du site et des utilisateurs.
 Une plus grande configurabilité (ex., des skins et des menus que les utilisateurs peuvent éditer et sélectionner)
 Une documentation pour les usagers générée dynamiquement
 Des scripts pour récupérer et intégrer du contenu de wikis distants.
 Un script permettant d'utiliser Google Maps.

Documentation 
Le serveur principal pour Wikka propose une documentation assez complète et en permanente réactualisation, destinée à plusieurs catégories d'utilisateurs, du simple usager au développeur.  Un effort est en cours pour traduire cette documentation vers le français.

Articles connexes 
 Wiki
 Comparaison de logiciels de wiki
 Mind map - FreeMind
 WikiPing
 WikiNi

Liens externes 
 WikkaWiki
 Documentation Wikka Wiki en Français
 What's new in Wikka latest release
 FreeMind

Moteur de wiki
Logiciel écrit en PHP
Logiciel libre sous licence GPL